O FK REO Vilnius era um time de futebol lituano, com sede na cidade de Vilnius . 

O clube foi fundado em 2005 como FK Policija Vilnius . Em 2008, o nome FK REO LT Vilnius foi adotado. O clube começou no quarto nível no grupo regional em torno de Vilnius, onde duas vezes um primeiro lugar e duas vezes um segundo lugar. A REO recusou a promoção em 2008. Em 2010, o clube jogou pela primeira vez no terceiro nível e imediatamente se tornou campeão. Em 2011, o mesmo aconteceu no segundo nível, para que o REO Vilnius jogue no A Lyga pela primeira vez em 2012 . Posteriormente, o clube adotou o nome FK Vilnius, mas teve que revertê-lo rapidamente, porque o clube já havia jogado sob esse nome ( FC Vilnius ). Também uma tentativa no clube Não foi permitido chamar de Žalgiris porque esse nome pertence ao clube atual VMFD Žalgiris . Além disso, o nome não deve divergir da temporada anterior. Em julho de 2012, o time foi retirado da liga devido a dificuldades financeiras e os jogos restantes foram uma perda plena de 0-3.

História 
O FK REO foi inicialmente fundado em 2005 e dissolvido em 2012. 

A estréia também foi um adeus desde que terminou em último na liga, que abandonou em agosto de 2012 devido a problemas de liquidez econômica e posteriormente desapareceu.

Referências 

Clubes de futebol fundados em 2005
Clubes de futebol extintos em 2012
Clubes de futebol extintos da Lituânia